Districtul Jackson sau Districtul civil Jackon (conform originalului, Jackson Township) se poate referi la paisprezece districte civile din statul  al Statelor Unite ale Americii.

Statul Arkansas - Jackson Township (14 districte)

Comitate A - M (7 districte) 

 Districtul Jackson, comitatul Boone, statul  (conform JK Tw BN-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Calhoun, statul Arkansas (conform JK Tw CH-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Cleveland, statul Arkansas (conform JK Tw CV-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Crittenden, statul Arkansas (conform JK Tw CT-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Dallas, statul Arkansas (conform JK Tw DL-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Little River, statul Arkansas (conform JK Tw LR-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Monroe, statul Arkansas (conform JK Tw MN-AR);

Comitate M - Z (7 districte) 

 Districtul Jackson, comitatul Nevada, statul  (conform JK Tw NV-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Newton, statul Arkansas (conform JK Tw MN-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Pope, statul Arkansas (conform JK Tw PP-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Randolph, statul Arkansas (conform JK Tw RD-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Sharp, statul Arkansas (conform JK Tw SP-AR);
 Districtul Jackson, comitatul Union, statul Arkansas (conform JK Tw UN-AR);
 Districtul Jackson, comitatul White, statul Arkansas (conform JK Tw NV-AR);

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după Andrew Jackson
 Jackson (dezambiguizare)
 Comitatul Jackson (dezambiguizare)
 Districtul Jackson (dezambiguizare)
 Districtul Jackson
 Districtul Jackson, Arkansas (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Indiana (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Kansas (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Missouri (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Carolina de Nord (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Ohio (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Oklahoma (dezambiguizare)
 Districtul Jackson, Pennsylvania (dezambiguizare)

 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Arkansas